Aktivum může znamenat:
 v jazykovědě činný rod
 Aktivum (účetnictví) – majetek plus výnosy, opak pasiv, viz též rozvaha

Externí odkazy